Lovinescu ist der Familienname folgender Personen:

Monica Lovinescu (1923–2008), rumänische Schriftstellerin, Journalistin und Literaturkritikerin
Eugen Lovinescu (1881–1943), rumänischer Literaturhistoriker und -kritiker sowie Schriftsteller